72-й чемпионат России по шахматам прошёл в 2019 году. Чемпион России по шахматам определился в ходе суперфинала, который прошёл в Удмуртии, в городах Воткинск и Ижевск с 10 по 22 августа 2019 года. Победителем соревнований и обладателем титула чемпиона России по шахматам стал Евгений Томашевский.

Игровые дни: 10-11 августа (Воткинск, музей-усадьба П. И. Чайковского), 13-17, 19-22 августа (Ижевск, Дом дружбы народов). Выходные дни — 12 и 18 августа.

Главный судья — Елена Половина.

Регламент 
 Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Допустимое время опоздания на тур — 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывается штрафом в 10.000 рублей.
 Проведение обязательного читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при повышенном уровне защиты.
 Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно.
 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
 При дележе I места игроки, претендующие на него, играют между собой партии в быстрые шахматы со следующим контролем времени: 15 минут + 10 секунд каждому участнику.

Участники 
В Суперфинале приняли участие 12 шахматистов:

 Владислав Артемьев (27571, Республика Татарстан)
 Владимир Федосеев (2671, Санкт-Петербург)
 Никита Витюгов (2728, Санкт-Петербург)
 Максим Матлаков (2710, Санкт-Петербург)
 Кирилл Алексеенко (2668, Санкт-Петербург)
 Дмитрий Яковенко (2704, ХМАО-Югра)
 Евгений Томашевский (2706, Саратовская область)
 Эрнесто Инаркиев (2682, Москва)
 Александр Мотылев (2668, Москва)
 Алексей Дреев (2668, Москва)
 Алексей Сарана (2668, Московская область)
 Александр Предке (2650, Самарская область)

¹) рейтинги даны на август 2019 года.

Движение по турам

Турнирная таблица 

TB1 — первый дополнительный показатель (число партий, сыгранных чёрными фигурами)

TB2 — второй дополнительный показатель (коэффициент Зонненборна-Бергера)

TB3 — третий дополнительный показатель (количество побед)

Репортажи

Примечания

Ссылки 
Страница турнира на сайте chess-results.com

Страница турнира на сайте chessgames.com

Чемпионаты России по шахматам
2019 год в шахматах
Чемпионаты России в 2019 году
Спортивные соревнования в Удмуртии